

Letteratura
Fields of Gold – libro di Andy Stanley
Fields of Gold – romanzo di Fiona McIntosh del 2010

Musica
Fields of Gold – canzone di Sting, dall'album Ten Summoner's Tales del 1993
Fields of Gold: The Best of Sting 1984-1994 – album-raccolta di Sting del 1994
 Fields of Gold – canzone cantata da Eva Cassidy, nell'album Songbird del 1998
 Fields of Gold – album di Terrell Stafford del 1999
 Fields of Gold – canzone del gruppo folk-metal finlandese Turisas, dall'album The Varangian Way del 2007

Televisione
Fields of Gold – film per la televisione del 2002, diretto da Robin Bengtsson